Inoltre è vice direttore di Rai Sport.

Biografia 
Entra in Rai come collaboratore nel 1979, giornalista professionista dal 1987 viene assunto nella tv di stato nello stesso anno, partecipando come inviato alla trasmissione 90º minuto e come telecronista delle principali partite del volley maschile e femminile, per divenire negli anni vice direttore di Rai Sport e conduttore de La Domenica Sportiva (2006-2007) anche se è già condotto per la stagione (1995-1996) su Rai 3. La sua voce è legata al ciclo più vincente di tutti i tempi della Nazionale Italiana maschile di pallavolo, che con Julio Velasco come commissario tecnico tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 vinse a ripetizione la World League e i Campionati Europei e Mondiali, e fu proprio in occasione della vittoria azzurra ai Campionati Mondiali di Volley del 1994 svoltisi ad Atene che venne da lui coniata la definizione di Generazione di fenomeni, frase che caratterizzerà tutti i successi del volley maschile azzurro di allora.

Nel 2008 ha condotto Notti Europee con il moviolista Daniele Tombolini e Teo Teocoli. Nello stesso anno ha anche condotto da Pechino gli speciali olimpiadi in diretta per Rai 2 e Rai Sport Più nella seconda serata italiana (piena notte in Cina). Nel 2009 ha condotto una trasmissione Rai per la Confederations Cup con Zibi Boniek e Giampiero Galeazzi. Nel 2010 conduce Notti mondiali, in diretta da Johannesburg, con i suoi ospiti Ubaldo Righetti, Sandro Mazzola, Marino Bartoletti, Ivan Zazzaroni, Paolo Paganini, Simona Rolandi, Fulvio Collovati, Giuseppe Dossena e il moviolista Daniele Tombolini. La trasmissione è inoltre collegata costantemente con lo studio di Piazza di Siena a Roma dove si trova Paola Ferrari con Giampiero Galeazzi, Maurizio Costanzo e un cavallo. Nello stesso anno ha presentato assieme a Fiona May la cerimonia di apertura dei Mondiali di volley maschile organizzati in Italia, per i quali poi tornò eccezionalmente alle telecronache in sostituzione del telecronista RAI Alessandro Antinelli vittima di un problema di salute nel corso del torneo.

Nel 2012 è ospite fisso a Notti Europee su Rai 2 condotto da Andrea Fusco e Simona Rolandi. Ad agosto per le Olimpiadi conduce in seconda serata su Rai 1 Buonanotte Londra con Simona Rolandi e Margherita Granbassi. Nel 2014 conduce i programmi legati al Mondiale di Calcio 2014 in diretta dallo studio Rai di Rio de Janeiro. Due anni dopo per l'Europeo in Francia è ospite fisso nei post-partita a Il grande match su Rai 1. Nel 2019 torna alla Domenica Sportiva con Giorgia Cardinaletti alla conduzione, l'anno successivo è sempre alla guida della trasmissione con Paola Ferrari, Eraldo Pecci e Marco Tardelli. Alle Olimpiadi di Rio 2016 aveva condotto la trasmissione record (otto ore quotidiane) che raccontava tutta la giornata appena conclusa.
Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 conduce, insieme a Fiona May e Julio Velasco, Tokyo Best of, una trasmissione quotidiana che riassumeva il meglio delle sfide degli atleti italiani in gara. Per la stagione 2022/2023 lascia il timone de La Domenica Sportiva ad Alberto Rimedio, rimanendo confermato ma essendo in collegamento per leggere gli articoli sulla Gazzetta dello Sport. Ha preso la decisione anche per andare a condurre un programma tutto suo su Rai 2 al venerdì in seconda serata, A tutto calcio.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Conduttori televisivi di Rai 1 degli anni 2010
Conduttori televisivi di Rai 1 degli anni 2020